Davíd Germán Ré (Villa Gobernador Gálvez, 2 de novembro de 1981) é um futebolista que joga atualmente para Estudiantes de La Plata da Argentina.

Carreira
Ré fez sua estréia pelo clube em 2002, ele passou a fazer mais de 150 aparências para o clube. Em 2004 fez parte do elenco que ganhou o Apertura 2004 torneio, jogando principalmente como lateral-esquerdo. Sua posição natural é o defesa-central. Em 29 de outubro de 2008 Re jogou o seu jogo 200 em um jogo contra o River Plate, que terminou 1-1

Em 2 de fevereiro de 2009 se juntou à Estudiantes de La Plata, O lado esquerdo do defensor assinou um contrato de 3 anos. Mais tarde, naquele ano ele jogou na final da Copa Libertadores 2009, Ajudando Estudiantes a conquistar o título pela primeira vez desde 1970 em cima do Cruzeiro Esporte Clube de Minas Gerais.

Re